Тетранитратоаурат(III) водорода — неорганическое соединение,  кислая соль металла золота и азотной кислоты с формулой H[Au(NO)], жёлтые кристаллы, гидролизуется водой, образует кристаллогидраты.

Получение 
 Концентрирование на холоду раствора нитрата золота(III) в азотной кислоте:

Физические свойства 
Тетранитратоаурат(III) водорода образует жёлтые кристаллы.

Полностью гидролизуется водой.

Образует кристаллогидрат состава H[Au(NO3)4]*3H2O.

Литература 
 
 

золота